Ридус в зависимости от контекста может означать:
 «Ридус» — электронное новостное издание, позиционирующее себя как агентство гражданской журналистики.
 Ридус, Норман (род. 1969) — американский киноактёр, сценарист и режиссёр.
 Ридус , Тони (1959—2008) — американский джазовый барабанщик.